Delmiro Gouveia kan syfta på:

Brasilien 

 Delmiro Gouveia (kommun), Alagoas, 
 Delmiro Gouveia (ort), Alagoas,